Tés, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Veszprém
 Tes (Lebong), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu, Indonesië
 Tes (rivier), een rivier in het grensgebied van Mongolië en Rusland
 Tescultuur, een ijzertijdcultuur in de Minoesinskdepressie in het zuiden van Siberië
 The Elder Scrolls, een computerspelserie van Bethesda Softworks